Starr je příjmení pocházející z předmoderního anglického slova starre nebo sterre, což znamená „hvězda“. Nosí jej více významných osobností:

 Brenda K. Starr (* 1966) – americká zpěvačka
 Edwin Starr (1942–2003) – americký zpěvák
 Ellen Gates Starr (1859–1940) – americká sociální reformátorka a aktivistka
 Ken Starr (1946–2022) – americký právník
 Michael Starr (* 1965) – americký zpěvák kapely Steel Panther
 Mike Starr (1966–2011) – americký hudebník, člen kapely Alice in Chains
 Ringo Starr (* 1940) – britský muzikant a člen kapely The Beatles
 Steve Starr (* 1947) – americký fotograf

Odkazy

Externí odkazy